Le championnat d'Algérie de football 1977-1978 est la  du championnat d'Algérie de football. Cette édition, organisée en une seule poule de 14 équipes, est la première de la réforme sportive.

Le MP Alger remporte son quatrième titre de champion d'Algérie.

Résumé de la saison

Classement final 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 2 points et une défaite 1 point.

Calendrier

Résultats 

USKA-USMH joué le samedi 7 janvier 1978.

Meilleurs buteurs

Notes et références

Liens externes

Voir aussi 
 Coupe d'Algérie de football 1977-1978
 Championnat d'Algérie de football D2 1977-1978

Championnat d'Algérie de football
Football en 1977
Football en 1978